Der Lexus NX ist ein seit Ende 2014 produziertes Sports Utility Vehicle der Toyota-Premiummarke Lexus.

AZ10 (2014–2021) 

In vielen Aspekten ähnelt der NX der ersten Generation der Studie LF-NX, die auf der Internationalen Automobil-Ausstellung 2013 in Frankfurt am Main präsentiert wurde. Zum Marktstart im Oktober 2014 war er mit einem Ottomotor und als Hybridantrieb verfügbar.

Auf der Shanghai Auto Show im April 2017 stellte Lexus die überarbeitete Version des NX vor, in Deutschland wurde sie ab dem 18. November 2017 verkauft. In Europa wurden bis zur Vorstellung des Nachfolgers 2021 170.000, weltweit über eine Million Fahrzeuge verkauft. In Europa ist es das bestverkaufte Lexus-Modell.

Technik 
Der Hybridantrieb stammte aus dem Lexus IS 300h, die Systemleistung wurde auf 145 kW (197 PS) reduziert. Sein Verbrennungsmotor arbeitet im Atkinson-Kreisprozess. Bei der Allradversion E-four wird die Hinterachse bis 60 km/h von einem 50 kW (68 PS) starken Elektromotor angetrieben. Sie hat Doppelquerlenker. Die F-Sport-Version hat adaptive Dämpfer.

Technische Daten

AZ20 (seit 2021) 

Die zweite NX-Generation wurde im Juni 2021 vorgestellt und wird seit November 2021 in Deutschland vermarktet. Sie ist 2 cm länger und breiter (sowie 0,5 cm höher) als das Vorgängermodell. Der Kofferraum fasst 545 Liter.

Technik 
Mit dem 450h+ wird erstmals ein Lexus-Modell auch als Plug-in-Hybrid angeboten; seine elektrische Reichweite beträgt 63 km; es ist die vierte Generation des Hybridantriebs. Technisch baut der AZ20 mit der Toyota GA-K-Plattform auf dem Toyota RAV4 auf; die Konstruktion ist steifer und der Schwerpunkt liegt 2 cm niedriger als beim Vorgänger. Fronthaube und vordere Kotflügel bestehen aus Aluminium. Zur Verbesserung des Luftwiderstandes hat die untere Motorverkleidung Einbuchtungen, wie sie von Golfbällen bekannt sind. Darüber hinaus gehörten Rennfahrer zum Team der Fahrwerksabstimmung. Die Allradversionen haben einen weiteren Elektromotor an der Hinterachse; sie hat wie beim Vorgänger Doppelquerlenker.

Der AZ20 hat die dritte Generation der Safety-System+-Technik, die schneller arbeitet und mehr Gefahrensituationen erkennt; unter anderem kann der Totwinkel-Assistent die Türen geschlossen halten, wenn sich ein anderer Verkehrsteilnehmer nähert. Der Wagen lässt sich per Lexus-Link-App auf- und abschließen sowie sein Innenraum vorwärmen oder kühlen. Der Touchscreen in der Mitte der Armaturentafel ist 14 Zoll groß. Auf Wunsch ist eine Mark-Levinson-Surround-Anlage erhältlich.

Technische Daten

Zulassungszahlen 
Seit dem Marktstart bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 8.358 Lexus NX neu zugelassen worden. Das SUV war zwischen 2015 und 2018 die meistverkaufte Lexus-Baureihe in Deutschland, bis der kleinere Lexus UX angeboten wurde. 2022 war der NX jedoch wieder deutlich vor dem UX; dazu trugen wesentlich 857 Plug-in-Hybride bei.

Weblinks

Einzelnachweise 

Kombi
Hybridelektroautomodell
Sport Utility Vehicle